«Ночные стражи» (2003—2008) — серия книг американской писательницы Кэтрин Ласки в стиле фэнтези.
 «Ночные стражи» (Россия, 2016) — художественный фильм режиссёра Эмилиса Веливиса.

См. также 
 Ночная стража